Valdoni – cognome italiano
 Antonio Valdoni – pittore italiano
 Pietro Valdoni – chirurgo e accademico italiano